Malina steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Malina (Vorname)
 einen Roman von Ingeborg Bachmann, siehe Malina (Roman)
 die Verfilmung von Bachmanns Roman durch Werner Schroeter, siehe Malina (Film)
 Fluss in der Slowakei, siehe Malina (Fluss) 
 die Sonnengöttin der grönländischen Inuit, siehe Malina (Mythologie)
 eine Rebsorte, siehe Malina (Rebsorte)
 einen Ort in der Oblast Burgas, Bulgarien, siehe Malina (Burgas)
 ein Stadtteil von Oppeln, siehe Malina (Oppeln)

Personen:
 Andrzej Malina (* 1960), polnischer Ringer
 Bruce J. Malina (1933–2017), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe und Neutestamentler
 Frank Malina (1912–1981), US-amerikanischer Raketeningenieur
 Josef B. Malina (1. Hälfte 20. Jahrhundert), österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Joshua Malina (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler 
 Judith Malina (1926–2015), US-amerikanische Künstlerin 
 Kai-Peter Malina (* 1989), deutscher Schauspieler

Siehe auch: